Rolf Eriksson-Hemlin, švedski hokejist, * 18. november 1918, Södertälje, Švedska, † 28. oktober 2000, Stockholm, Švedska.

Eriksson-Hemlin je vso kariero igral za klub Södertälje SK v švedski ligi, skupno petnajst sezon, v katerih je za klub odigral 205 prvenstvenih tekem, dosegel pa 105 golov. S klubom je tudi osvojil tri naslove švedskega državnega prvaka, v sezonah 1940/41, 1943/44 in 1952/53.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah 1948 in petih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), kjer je z reprezentanco osvojil dve srebrni medalji. Skupno je odigral 80 reprezentančnih tekem.

Statistika kariere

|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 40/41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 41/42
|
|
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 44/45
|
|
| 23
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 45/46
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 46/47
|
|
| 17
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 47/48
|
|
| 13
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 48/49
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 49/50
|
|
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 50/51
|
|
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 51/52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 89
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 89
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1948
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Södertälje SK